Cabras kann sich auf folgende Orte beziehen:

 auf einen Ort auf Sardinien Cabras
 auf eine Inselkette bei Ilhabela, Brasilien, s. Ilha das Cabras 
 auf eine kleine Insel vor São Tomé im Golf von Guinea, s. Ilhéu das Cabras
 eine längliche, zu Apra Harbor auf Guam gehörige Insel bzw. Riffkette, s. Cabras Island
 auf eine kleine Insel in der Bucht von San Juan, Puerto Rico, s. Isla de Cabras
 auf zwei zu den Azoren gehörende Inseln, s. Ilhéus das Cabras
 auf eine Stadt in Chile, s. Las Cabras

pt:Cabras